Ограновичі - козацько-старшинській рід, представники якого тривалий час обіймали уряди в Лохвицькоі сотні Прилуцького полку. 

Михайло Григорович Огранович служив полковим суддею (1709-16), потім обозним (1717-37) Прилуцького полку, їздив до Санкт-Петербурга разом з генеральним осавулом В. Жураківським і суддею Гадяцького полку Г. Граб'янкою з дорученнями від гетьмана І. Скоропадського.
Огранович Яків Михайлович (Огронович) (бл. 1700, м. н. невід.- після 1772)- бунчуковий товариш, полковий суддя, обозний, правник.  
Василь Якович Огранович служив з березня 1740 військовим канцеляристом в Генеральній військовій канцелярії, пізніше - підсудком у Прилуцькому земському суді.

Джерела 
 В. В. Томазов. Ограновичі (Корнієвичі-Ограновичі, Огроновичі) // 
 За матеріалами енциклопедичного довідника
«Києво-Могилянська академія в іменах XVII—XVIII ст.»

Український родовід
Українські прізвища
Українська шляхта